Piotrówka bezeichnet mehrere geographische Objekte in Polen

 Piotrówka, Dorf in der Gemeinde Jedlicze, Woiwodschaft Karpatenvorland
 Piotrówka / Petersgrätz, Dorf in der Gemeinde Jemielnica/Himmelwitz, Woiwodschaft Oppeln
 Piotrówka, Dorf in der Gemeinde Trzcinica, Woiwodschaft Großpolen
 Piotrówka (Mrągowo), Ansiedlung in der Gemeinde Mrągowo, Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Petersberg, Kreis Sensburg, Ostpreußen
 Piotrówka, Ortsteil von Łoniów-Kolonia in der Gemeinde Łoniów, Woiwodschaft Heiligkreuz
 Piotrówka, Ortslage von Piotrowice (Bystrzyca Kłodzka) in der Gemeinde Bystrzyca Kłodzka, Woiwodschaft Niederschlesien
 Piotrówka, Burgstall in Radom
 Piotrówka (Olsa), rechter Nebenfluss der Olsa
 Piotrówka, linker Nebenfluss der Biała Lądecka

Siehe auch:
 Piotrówko